Campionato italiano di Formula 4 2020 è la settima edizione del Campionato italiano di Formula 4, regolamentato della FIA Formula 4.

Team e piloti 
Il 13 luglio 2020 vengono confermati i team che partecipano al campionato.

Calendario e Risultati

Classifiche
I punti sono stati assegnati ai primi 10 classificati in ogni gara. Nessun punto è stato assegnato per la pole position o il giro più veloce. Le classifiche finali per la classifica piloti e rookie sono state ottenute sommando i punteggi sui 16 migliori risultati ottenuti durante le gare disputate.

Classifica Piloti

Classifica Rookie

Note

Voci correlate 
 FIA Formula 4

Collegamenti esterni 
 
 

4